MBC ima više značenja.

 Minimalna baktericidna koncentracija
 4-Metilbenziliden kamfor